Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 2024 arrangeras av Uefa för att utse de 23 nationer som skall spela i fotbolls-EM 2024.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Grupp I

Grupp J

Källor
 Officiell hemsida